Dascălu ist der Name von:

 Dascălu (Ilfov), Ort in Rumänien

Dascălu ist der Familienname folgender Personen:

 Cătălin Dascălu (* 1984), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Mihaela Dascălu (* 1970), rumänische Eisschnellläuferin
 Nicoleta-Cătălina Dascălu (* 1995), rumänische Tennisspielerin
 Pompiliu Dascălu (* 1962), rumänischer Volleyballspieler und -trainer
 Vlad Dascălu (* 1997), rumänischer Mountainbiker